Emmen pode referir-se a:

 Emmen - comuna da Suíça
 Emmen - comuna dos Países Baixos 
 Emmen - vilarejo da cidade alemã de Gifhorn

Desambiguação